Frans Kokshoorn (acteur) (1920-2007), een Nederlands acteur
Frans Kokshoorn (beeldhouwer) (1947-2021), een Nederlands beeldhouwer